Francisco, hertig av Cadiz kan syfta på:
Francisco de Paula, hertig av Cadiz
Frans I av Spanien